św. Leopold III (1073-1136) – margrabia Austrii
 św. Leopold Mandić (1866-1942) – chorwacki kapucyn

Zobacz też:
 Błogosławiony Leopold